Пискуново — название населённых пунктов:

Россия 
 Пискуново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Пискуново — деревня в Псковском районе Псковской области.